Марко Мандић је име и презиме следећих људи:
 
 
 Марко Мандић (певач)
 Марко Мандић (фудбалер)